Супса:

 Супса — село в Грузии, в Ланчхутском муниципалитете края Гурия;
 Супса — река в Грузии, в крае Гурия.